Medellín – miasto w Kolumbii
 Medellín – archidiecezja rzymskokatolicka w Kolumbii
 Medellín – metropolia rzymskokatolicka w Kolumbii
 Medellín – gmina w Hiszpanii
 „Medellín” – utwór muzyczny Madonny i Malumy
Zobacz też:
 Independiente Medellín – kolumbijski klub piłkarski
 Kartel z Medellín – kolumbijski kartel narkotykowy
 Metro w Medellín – system metra w obszarze metropolitarnym Medellín